Die Celostátní mistrovství 1949 war die 19. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 19. März 1949 und endete am 4. Dezember 1949.

Meister wurde Sokol NV Bratislava.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die vier letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 Sokol Sparta Bubeneč  ZSJ Bratrství Sparta Prag
 Sokol Vršovice-Bohemians  ZSJ Železniáři Bohemians Prag
 Sokol Slavia Prag VII  ZSJ Dynamo Slavia Prag
 Sokol Teplice-Šanov  ZSJ Technomat Teplice
 Sokol Žilina  ZSJ Slovena Žilina
 Sokol Jednota Košice  ZSJ Dynamo ČSD Košice
 Sokol NV Trnava  ZSJ Kovosmalt Trnava
 Sokol Pilsen V - Viktoria  ZSJ Škoda Pilsen
 Sokol Slezská Ostrava  ZSJ Trojice Slezská Ostrava
 Sokol Zbrojovka Židenice Brünn  ZSJ Zbrojovka Brünn
 Sokol Manet Považská Bystrica  ZSJ Manet Považská Bystrica
 Sokol SONP Kladno  ZSJ SONP Kladno

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1949
Fußballsaison 1949